Gladiador - um lutador escravo treinado na Roma antiga
Ou ainda:
Gladiador (filme), um filme de 2000 sob direção de Ridley Scott
Gladiator (jogo de arcade)
Gladiador Dourado, um personagem da DC Comics
Gladiator (banda), uma banda da Eslováquia

Desambiguação